On appelle couramment fourmi rouge diverses espèces de fourmis de couleur rouge. Dans les régions francophones d’Europe, il s’agit le plus souvent de :

 Myrmica rubra, ou fourmi rouge d’Europe. Elle peuple les milieux humides et frais d’Europe et de certaines régions d’Asie et d’Amérique du Nord.

D’autres « fourmis rouges » incluent (liste non exhaustive) :

 Solenopsis invicta, ou fourmi de feu rouge. Elle est originaire d’Amérique du Sud, mais a été accidentellement importée depuis le  dans d’autres régions du globe : sud des États-Unis, Australie, régions du sud-est de l’Asie.
 Pogonomyrmex barbatus, ou fourmi rouge moissonneuse, qui hante le sud-ouest des États-Unis et le nord du Mexique.
 Polyergus rufescens, ou fourmi amazone, présente surtout en Europe, dont les ouvrières varient du brun-rouge au rouge-orangé selon la région.

Certains espèces du sous-genre Formica (Formica), présentes dans les forêts de l’hémisphère nord , sont qualifiées de fourmi rousse des bois. Elles sont bicolores, la tête et l’abdomen étant noirs ou roux foncé, et le thorax rouge brique.

Piqure ? 

La fourmi rouge est populairement connue comme étant une fourmi qui pique. Si cela est vrai de Myrmica rubra notamment, cette particularité n’est pas liée à sa couleur. En fait, la fourmi ayant la piqure réputée la plus douloureuse est de couleur noire : il s’agit de Paraponera clavata, que l’on rencontre dans les régions néotropicales.

Nom d'insecte ambigu
Fourmi (nom vernaculaire)